Die zwölfte Bundesversammlung trat am 23. Mai 2004 im Berliner Reichstagsgebäude zusammen, um den neunten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen. Bereits im ersten Wahlgang konnte Horst Köhler als Kandidat der Oppositionsparteien CDU, CSU und FDP mit 604 Stimmen die notwendige Mehrheit erreichen und sich gegen Gesine Schwan durchsetzen, die von den Regierungsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen unterstützt wurde und 589 Stimmen erhielt. Außerdem gab es neun Enthaltungen und zwei ungültige Stimmen.

Präsident der Bundesversammlung war der Präsident des Deutschen Bundestages Wolfgang Thierse (SPD). Als Schriftführer wurden die 42 Abgeordneten bestimmt, die diese Funktion auch im Deutschen Bundestag ausübten.

Zusammensetzung 

Die Bundesversammlung setzte sich aus 1.205 Mitgliedern zusammen: Aus den 602 Mitgliedern des Deutschen Bundestages (abgekürzt MdB) sowie aus 603 Delegierten der Landesparlamente. Die offizielle Bekanntmachung der Anzahl von den Volksvertretungen der Länder zu wählender Mitglieder erfolgte am 21. Januar 2004 im Bundesgesetzblatt. Weil das Überhangmandat der am 17. April 2004 verstorbenen Hamburger Bundestagsabgeordneten Anke Hartnagel (SPD) nicht nachbesetzt wurde, verringerte sich die Gesamtzahl der Mitglieder des Bundestages entsprechend um einen Sitz. Die Zusammensetzung der Bundesversammlung nach Ländern und Parteien sah wie folgt aus:

Mitglieder 

Die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind mit Bundestag gekennzeichnet. Bei den Delegierten der Länderparlamente ist der Name des Landes vermerkt.

Ersatzmitglieder 
Mehrere von den Länderparlamenten gewählte Mitglieder nahmen nicht an der Bundesversammlung teil. Stattdessen rückten die auf den Wahlvorschlägen der Landtagsfraktionen benannten Ersatzmitglieder nach.

Siehe auch 
 Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2004

Einzelnachweise 

12
Politik 2004
Mitglieder der 12 Bundesversammlung #Deutschland